Мусукаев (карач.-балк. Мусукаланы) (женская форма — ) — балкарская фамилия;

Мусукаев, Александр Ибрагимович (род. 1946) — советский и российский историк, филолог и этнограф
Мусукаев, Ахмат Туганович (1893 — 1930) —  активный участник строительства Советской власти на Северном Кавказе
 Мусукаев, Исмаил Тимурович (род. 1993) — российский борец вольного стиля